Чуй или Шуи () — город на востоке Уругвая, в департаменте Роча.

География 
Расположен в 340 км к северо-востоку от столицы страны, города Монтевидео, на границе с Бразилией, в 15 км от побережья Атлантического океана. По другую сторону границы располагается бразильский город Шуи, причём граница частично проходит прямо по одной из улиц города, а частично два города разделяет река Шуи.

История 
29 июня 1961 года получил статус малого города (Villa), а 11 декабря 1981 года получил статус города (Ciudad).

Экономика и туризм 
Ввиду удобного пограничного положения, экономика города основывается главным образом на торговле и туризме. В 8 км к западу от города находится форт Сан-Мигель. Примерно в 36 км к югу от Чуй располагаются остатки крепости Санта-Тереса, объявленные памятником истории.

Население 
По данным на 2011 год население города составляет 9675 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 INE map of Chuy

Города Уругвая